

Patronyme
 Edward Rydz-Śmigły, (1886-1941), fut un homme politique et militaire polonais.
 Małgorzata Rydz, (1967- ), est une athlète polonaise.
 Wojciech Rydz, (1932-2018), est un escrimeur polonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme